Die Eindringlinge ist der Titel folgender Filme

 Die Eindringlinge (1972), französischer Kriminalfilm von Sergio Gobbi
 Die Eindringlinge (1978), norwegisches Filmdrama von Erik Solbakken
 Die Eindringlinge (2015), kanadischer Horrorfilm von Adam Massey